L'édition 2021 du tournoi de tennis de Limoges se déroule du 13 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Alison Van Uytvanck remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Ana Bogdan, décrochant à cette occasion son deuxième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Monica Niculescu et Vera Zvonareva.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La Belge Alison Van Uytvanck remporte son deuxième titre en simple en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Roumaine Ana Bogdan.

La paire Monica Niculescu / Vera Zvonareva remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Limoges
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Limoges
Tennis en France en 2021
Sport en France en 2021
Tennis en décembre 2021